The Go-Getter – film muto del 1923 diretto da Edward H. Griffith
The Go-Getter – film del 1956 diretto da Leslie Goodwins e Leigh Jason
American Sunshine (The Go-Getter) – film del 2007 diretto da Martin Hynes